Альфо́нсо Ла́ра Мадри́д (; 27 апреля 1946 — 13 августа 2013) — чилийский футболист, полузащитник. Участник чемпионата мира 1974 года, на котором принял участие в одном матче чилийской сборной.

Карьера

Клубная

В сборной 
В сборной Чили Лара дебютировал 27 ноября 1968 года в матче со сборной Аргентины, завершившимся со счётом 0:4. В составе сборной Лара принял участие в чемпионате мира 1974 года и Кубке Америки 1975 года. Свой последний матч за сборную Лара сыграл на Кубке Америки 1975 года против сборной Перу 17 июля 1975 года, тот матч завершился ничьей со счётом 1:1. Всего же за сборную Лара сыграл 29 официальных матчей.

Итого: 29 матчей; 10 побед, 6 ничьих, 13 поражений.

Достижения

Командные 
  Сборная Чили
 Обладатель Кубка Карлоса Диттборна: 1973
 Обладатель Кубка Леонсио Провосте: 1973

  «Коло-Коло»
 Серебряный призёр чемпионата Чили: 1973
 Бронзовый призёр чемпионата Чили: 1974
 Обладатель Кубка Чили: 1974
 Финалист Кубка Либертадорес: 1973

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Чили на сайте solofutbol.cl
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Магальянес»
Игроки ФК «Лота Швагер»
Игроки ФК «Коло-Коло»